Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1987 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1987. Rozegrano cztery rundy wstępne, cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz dwa finały (suma punktów zdobytych w obu finałach decydowała o końcowej klasyfikacji, w której zwyciężył Wojciech Żabiałowicz).

Finał nr 1 
 Toruń, 29 sierpnia 1987
 Sędzia: Roman Cheładze

Finał nr 2 
 Toruń, 30 sierpnia 1987
 Sędzia: Roman Cheładze

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1987
1987 w sporcie żużlowym
1987 w polskim sporcie